Michael Stuart Brown (n. 1941) — geneticista estadunidense
Michael E. Brown (n. 1965) — astrônomo estadunidense
Homicídio de Michael Brown (1996–2014) — jovem estadunidense morto em um confronto com a polícia

Desambiguações de antropônimos